Robert Campbell, allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Robert McFaul Campbell, calciatore irlandese
Robert Inglis Campbell, calciatore scozzese